Sandis Ozoliņš, latvijski hokejist, * 3. avgust 1972, Sigulda, Sovjetska zveza.

Ozoliņš je člansko kariero začel v klubu Dinamo Riga v sovjetski ligi v sezoni 1990/90. Leta 1991 je bil kot skupno 30. izbran na NHL naboru s strani kluba San Jose Sharks, za katerega je zaigral v sezoni 1992/93. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Colorado Avalanche, Carolina Hurricanes, Florida Panthers, Anaheim Ducks in New York Rangers, je v petnajstih sezonah odigral 875 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 167 golov in 397 podaj, ter 137 tekem končnice, na katerih je dosegel 23 golov in 67 podaj. V sezoni 1995/96 je s Coloradom osvojil Stanleyjev pokal. V sezoni 1996/97 je bil izbran v prvo postavo lige NHL, v sezonah 1993/94, 1996/97, 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2001/02 in 2002/03 je zaigral na Tekmi vseh zvezd. Po letu premora je v zadnjem delu kariere igral v ligi KHL kot kapetan, štiri sezone za Dinamo Riga in eno za Atlant Mitišči. V ligi KHL je skupno odigral 224 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 28 golov in 89 podaj, ter 36 tekem končnice, na katerih je dosegel en gol in štirinajst podaj. V sezoni 2010/11 je bil izbran v prvo postavo lige, v sezonah 2009/10, 2010/11, 2011/12 in 2013/14 je zaigral na Tekmi vseh zvezd.

Za latvijsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah in treh svetovnih prvenstvih, ter dvakrat na kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah. Na olimpijskih igrah je odigral enajst tekem, dosegel pa en gol in sedem podaj, na svetovnih prvenstvih 16 tekem, na katerih je dosegel tri gole in osem podaj. 

Leta 2014 je bil zastavonoša Latvije na otvoritveni slovesnosti zimskih olimpijskih iger.

Pregled kariere 

|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 44
| 0
| 3
| 3
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| +9
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Stars Riga
| Sovjetska liga
| 91/92
|
| 30
| 6
| 0
| 6
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 91/92
|
| 34
| 6
| 9
| 15
|
| 20
|
| 15
| 2
| 5
| 7
|
| 22
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 92/93
|
| 37
| 7
| 16
| 23
| -9
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 93/94
|
| 81
| 26
| 38
| 64
| +16
| 24
|
| 14
| 0
| 10
| 10
| +3
| 8
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 94/95
|
| 48
| 9
| 16
| 25
| -6
| 30
|
| 11
| 3
| 2
| 5
| -13
| 6
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 95/96
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Francisco Spiders
| IHL
| 95/96
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 95/96
|
| 66
| 13
| 37
| 50
| 0
| 50
|
| 22
| 5
| 14
| 19
| +5
| 16
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 96/97
|
| 80
| 23
| 45
| 68
| +4
| 88
|
| 17
| 4
| 13
| 17
| -1
| 24
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 97/98
|
| 66
| 13
| 38
| 51
| -12
| 65
|
| 7
| 0
| 7
| 7
| -3
| 14
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 98/99
|
| 39
| 7
| 25
| 32
| +10
| 22
|
| 19
| 4
| 8
| 12
| -5
| 22
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 99/00
|
| 82
| 16
| 36
| 52
| +17
| 46
|
| 17
| 5
| 5
| 10
| +1
| 20
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 00/01
|
| 72
| 12
| 32
| 44
| -25
| 71
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -2
| 5
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 6
| 0
| 5
| 5
| +7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 01/02
|
| 46
| 4
| 19
| 23
| -4
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 01/02
|
| 37
| 10
| 19
| 29
| -3
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Olimpijske igre
| 02
|
| 1
| 0
| 4
| 4
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| -7
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 02/03
|
| 51
| 7
| 19
| 26
| -16
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 02/03
|
| 31
| 5
| 13
| 18
| +10
| 16
|
| 21
| 2
| 6
| 8
| +8
| 10
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 03/04
|
| 36
| 5
| 11
| 16
| -7
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Olimpijske kvalifikacije
| 05
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 05/06
|
| 17
| 3
| 3
| 6
| -4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 05/06
|
| 19
| 3
| 11
| 14
| +2
| 20
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 6
|-
| Latvija
| Olimpijske igre
| 06
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 06/07
|
| 21
| 0
| 3
| 3
| -8
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 07/08
|
| 39
| 3
| 13
| 16
| -11
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester Sharks
| AHL
| 07/08
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| KHL
| 09/10
|
| 43
| 6
| 18
| 24
| 0
| 109
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| -3
| 24
|-
| Dinamo Riga
| KHL
| 10/11
|
| 41
| 5
| 26
| 31
| +5
| 62
|
| 11
| 0
| 7
| 7
| -2
| 12
|-
| Dinamo Riga
| KHL
| 11/12
|
| 50
| 10
| 10
| 20
| -17
| 28
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| -5
| 2
|-
| Atlant Mitišči
| KHL
| 12/13
|
| 42
| 2
| 18
| 20
| +6
| 26
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -7
| 2
|-
| Latvija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| KHL
| 13/14
|
| 48
| 5
| 17
| 22
| +4
| 46
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -5
| 24
|-
| Latvija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1258
| bgcolor="#7FFF00" | 214
| bgcolor="#7FFF00" | 522
| bgcolor="#7FFF00" | 736
| bgcolor="#7FFF00" | -40
| bgcolor="#7FFF00" | 1064
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 187
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | 112
| bgcolor="#7FFF00" | -32
| bgcolor="#7FFF00" | 217
|}

Glej tudi 
 Seznam latvijskih hokejistov na ledu

Viri 

 
 
 
 

Živeči ljudje
Latvijski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Latvijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Latvijski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (San Jose Sharks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Dinamo Riga
Hokejisti Stars Riga
Hokejisti Kansas City Blades
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti San Francisco Spiders
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Worcester Sharks
Hokejisti Atlant Mitišči
Zmagovalci Stanleyjevega pokala